Поро́да:
 Порода — совокупность домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком и характеризующаяся: определёнными наследственными особенностями; наследственно закреплённой продуктивностью; внешним видом.
 Порода — характеристика глагола в семитских языках, примерно соответствующая залогу.

См. также 

 Горная порода — природные Минеральные агрегаты более или менее постоянного состава.
 Породы древесины — разновидности древесины, получаемые от различных древесных растений.
 Древесная порода — совокупность родов и видов древесных растений, обладающих определёнными сходными характеристиками.